Génave kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Génave (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Génave (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar